Qunli kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qunli (socken i Kina, lat 30,67, long 105,52), Sichuan, 
 Qunli (socken i Kina, lat 30,38, long 105,98), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar